Команда года по версии Профессиональной футбольной ассоциации () – награда, вручаемая ежегодно 44 футболистам из четырёх высших дивизионов английского футбола: Премьер-лиги, Чемпионата Футбольной лиги, Первой Футбольной лиги и Второй Футбольной лиги. В каждой из указанных лиг формируется символическая команда из 11 футболистов, называемая «командой года».

Список кандидатов на попадание в «команду года» формируется членами Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА) в январе каждого года, а победители определяются путём голосования самих футболистов, выступающих в конкретной лиге.

Список победителей

1973-74

Первый дивизион Футбольной лиги

1974-75

Первый дивизион Футбольной лиги

1975-76

Первый дивизион Футбольной лиги

1976-77

Первый дивизион Футбольной лиги

1977-78

Первый дивизион Футбольной лиги

1978-79

Первый дивизион Футбольной лиги

1979-80

Первый дивизион Футбольной лиги

1980-81

Первый дивизион Футбольной лиги

1981-82

Первый дивизион Футбольной лиги

1982-83

Первый дивизион Футбольной лиги

1983-84

Первый дивизион Футбольной лиги

1984-85

Первый дивизион Футбольной лиги

1985-86

Первый дивизион Футбольной лиги

1986-87

Первый дивизион Футбольной лиги

1987-88

Первый дивизион Футбольной лиги

1988-89

Первый дивизион Футбольной лиги

1989-90

Первый дивизион Футбольной лиги

1990-91

Первый дивизион Футбольной лиги

1991-92

Первый дивизион Футбольной лиги

1992-93

Премьер-лига

1993-94

Премьер-лига

1994-95

Премьер-лига

1995-96

Премьер-лига

1996-97

Премьер-лига 

Рекордное количество англичан (9).

1997-98

Премьер-лига

1998-99

Премьер-лига

1999-2000

Премьер-лига

2000-01

Премьер-лига

2001-02

Премьер-лига

2002-03

Премьер-лига

2003-04

Премьер-лига

2004-05

Премьер-лига

2005-06

Премьер-лига

2006-07

Премьер-лига 

 «Манчестер Юнайтед» является обладателем рекорда по наибольшему количеству игроков, включённых в команду года ПФА (восемь игроков).

2007-08

Премьер-лига

2008-09

Премьер-лига

2009-10

Премьер-лига

2010-11

Премьер-лига

2011-12

Премьер-лига

2012-13

Премьер-лига

2013-14

Премьер-лига

2014-15

Премьер-лига

2015-16

Премьер-лига

2016-17

Премьер-лига

2017-18

Премьер-лига

Многократные победители

Примечания 

 BBC Feature on the 2008 Awards
 BBC Feature on the 2007 Awards
 BBC Feature on the 2006 Awards
 BBC Feature on the 2005 Awards
 ESPN Feature on the 2004 Awards 
 BBC Feature on the 2003 Awards
 BBC Feature on the 2002 Awards
 Football: Cantona wins approval as the Players' player: Phil Shaw on who won what at last night's PFA awards The Independent, 11 April 1994
 NewsBank InfoWeb
 NewsBank InfoWeb

Ссылки 
 Официальный сайт ПФА 

Футбольные награды в Англии